Избави нас от лукавого — строка из христианской молитвы «Отче наш».

Эта строка использована в названиях следующих фильмов:

 Избави нас от лукавого (фильм, 2006) — американский документальный фильм 2006 года.
 Избави нас от лукавого (фильм, 2014) — американский фильм ужасов 2014 года.
 Избави нас от лукавого (фильм, 2020) — южнокорейский криминальный боевик 2020 года.